Красюков (Красюкова) - фамилия:

 Красюкова, Екатерина (род. 1980) — футболистка Казахстана.
 Красюков, Николай Петрович (1923—1986) — полный кавалер ордена Славы.

См. также 
 Красюковская
 Красюковский